Наэ:
 Наэ — коммуна в Германии
 Наэ — винодельческий регион в Германии
 Наэ — река, приток Рейна